OBN steht für:
 Oceania Broadcasting Network, Fernsehsender in Tonga
 Oklahoma Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs Control
 OBN (Fernsehsender) (veraltet: Open Broadcast Network), Fernsehsender in Bosnien-Herzegowina
 Flughafen Oban (IATA-Code)
 Online Bestellnummer 

Abkürzung